I-26 ist die Abkürzung für:
einen amerikanischen Interstate Highway, siehe Interstate 26
die Prototypbezeichnung des sowjetischen Jagdflugzeuges Jakowlew Jak-1
 das japanische U-Boot I-26 (U-Boot), das den Kreuzer USS Juneau mit den Sullivan-Brüdern versenkte
eine tschechische Bezirksstraße von Pilsen bis zur tschechisch-deutschen Grenze bei Furth im Wald.

I26